Вишняково — название населённых пунктов в России:

 Вишняково — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Вишняково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Вишняково — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Вишняково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Вишняково — деревня в Альменевском районе Курганской области.
 Вишняково — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Вишняково — село в сельском поселении Константиновское Раменского района Московской области.
 Вишняково — деревня в сельском поселении Ганусовское Раменского района Московской области.
 Вишняково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Вишняково — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также 

 Вишняково-Катеюл